Tondeur ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Tondeur (1829–1905), deutscher Bildhauer
 Alexandra Tondeur (* 1987), belgische Triathletin
 Elisabeth Tondeur (1840–1911), deutsche Theaterschauspielerin
 Margarete Tondeur (1865–nach 1919), deutsche Schauspielerin
 Max Tondeur (gest. 1909), deutscher Theaterschauspieler
 Philippe Tondeur (* 1932), schweizerisch-US-amerikanischer Mathematiker